Janez Bogataj je ime več oseb:

 Janez Bogataj (etnolog)
 Janez Bogataj (fotograf)